Detta är en lista över sjöar i Oskarshamns kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Oskarshamns kommun.

Lista

Oskarshamns kommun
 Lista